Никандр (, буквально «побеждающий людей») — греческое имя, носителями которого были, в частности,
 Никандр — царь VIII века до н. э.
 Никандр — греческий дидактический поэт II века до н. э.

 Никандр, мученик, жил в III веке, пострадал при Диоклетиане.
 Никандр, мученик, жил в III или IV веке, пострадал при Максимиане.
 Никандр Городнозерский (ум. 1603) — преподобный Русской православной церкви; основатель Городноезерской Никандровой пустыни.
 Никандр Псковский (1507—1582) — преподобный, основатель Никандровой Свято-Благовещенской пустыни.
 Никандр (Покровский) (1816—1893) — архиепископ Тульский и Белёвский Русской православной церкви.

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения